Bălteni, comune del distretto di Olt
 Bălteni, comune del distretto di Vaslui

 Bâlteni, comune del distretto di Gorj